Ел Тесореро има више значења:

 Ел Тесореро (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тесореро, Алтамира (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тесореро (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тесореро, Манантијалес ел Тесореро (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тесореро, Ел Платанар (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тесореро (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику